Jurgieniszki – wieś w rejonie kowieńskim w okręgu kowieńskim na Litwie
 Jurgieniszki – wieś w rejonie poswolskim w okręgu poniewieskim na Litwie